Lacave kan syfta på:
 Lacave, Ariège
 Lacave, Lot